Mario Ferraro (né le  à Toronto dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2014-2015 || Patriots de Toronto || OJHL ||43 ||1 ||11 ||12 ||28 ||22 ||1 ||3 ||4 ||16
|-
| 2015-2016 || Patriots de Toronto || OJHL ||51 ||6 ||34 ||40 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||60 ||8 ||33 ||41 ||42 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Minutemen de l'UMass || H. East ||39 ||4 ||19 ||23 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Minutemen de l'UMass || H. East ||41 ||2 ||12 ||14 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH ||61 ||2 ||9 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||56 ||1 ||16 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||63 ||2 ||12 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 180 || 5 || 37 || 42 || 68 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

USHL 
2016-2017 : 
 nommé dans la première équipe d'étoiles
 nommé dans l'équipe des recrues

Hockey East 
2017-2018 : nommé dans l'équipe des recrues

Références 

Naissance en septembre 1998
Naissance à Toronto
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur des Sharks de San José